Junttan Oy финский производитель гидравлического сваебойного оборудования, сваебойных установок, многоцелевых сваебойных и буровых установок, а также гидравлических ударных молотов, вращающихся головок и силовых агрегатов.

История 
Junttan Oy имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства ведущего в отрасли сваебойного оборудования. Корни Junttan уходят в 1960-е годы в финскую учредительную компанию Savon Varvi. Junttan Oy была основана в 1976 году Пентти Хейноненом, а первая гидравлическая буровая установка была построена в 1979 году.

1970-е 
 Компания Junttan основана в 1976 году.
 Первая гидравлическая буровая установка, построенная в 1979 году.

1980-е 
 Знаменитый модельный ряд Junttan PM 20 выпущен в 1983 году.
 Первые поставки станков Junttan за пределы Финляндии в 1984 г.
 Экспорт в Швецию и Данию начался в 1984 году.
 Первая машина для глубокой стабилизации выпущена в 1988 году.

1990-е 
 Новая серия гидромолотов HHK-A выпущена в 1993 году.
 Первая большегрузная установка БДМ 26-40 запущена в 1996 г.
 Junttan становится ведущим европейским производителем гидравлических сваебойных установок

2000-е 
 Новый завод Junttan открылся в 2000 году.
 Новая линейка гидромолотов HHK-S выпущена в 2001 году.
 Новая платформа буровой установки запущена в 2005 г.
 Junttan стал частью группы PiloMac в 2006 году.
 Выпуск самого большого гидравлического молота Junttan HHK 25S в 2007 г.
 Производство 1000-го гидромолота в 2007 г.
 Изготовление 500-й сваебойной установки в 2008 г.
 Переезд на новые производственные площади в 2008 г.

2010-е 
 Семья Братус стала мажоритарным акционером Junttan Oy в 2010 году.
 Запуск новой серии сваебойных установок PMx и концепции гидравлического молота SHARK в 2010 г.
 Приобретение бизнес-подразделения ExcaDrill по бурению горных пород у Pilomac Oy в 2010 г.
 Приобретение завода по производству компонентов у Komas Oy в 2012 г.
 40-летие Junttan в 2016 году.

2020-е годы 
 Запуск первой в мире электрической буровой установки PMx2e, полностью работающей от аккумуляторов в 2021 году.

Продукты 
 Сваебойные установки
 Гидравлические ударные молоты
 Многоцелевые сваебойные машины
 Машины для глубокой стабилизации
 Экскаваторные буровые установки ExcaDrill
 Силовые агрегаты
 Аксессуары для молотков
 Поворотные головки
 Аренда и лизинг
 Сваебойное оборудование б/у

Примечания 

Куопио
Бурение
Механика грунтов